Termenul „Strasbourg” se poate referi la:

 Strasbourg, capitala regiunii Alsacia, Franța
 Strasbourg-Ville, arondisment (diviziune administrativă) a departamentului Bas-Rhin din regiunea Alsacia, Franța 
 Strasbourg-Campagne, arondisment (diviziune administrativă) a departamentului Bas-Rhin din regiunea Alsacia, Franța
 Straßburg (Carintia), localitate în Austria
 Straßburg (Hückeswagen), localitate din landul Renania de Nord - Westfalia, Germania
 Aiud, , localitate în România
 Strasburg (Uckermark), localitate din landul Mecklenburg - Pomerania Inferioară, Germania
 Brodnica, , localitate în Polonia